Beech Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beech Knob (North Carolina)
 Beech Knob (Greenbrier County, West Virginia)
 Beech Knob (Nicholas County, West Virginia)